Weisstein ist der Familienname folgender Personen:

 Gotthilf Weisstein (1852–1907), deutscher Journalist, Schriftsteller und Bibliophile
 Eric Weisstein (* 1969), US-amerikanischer Mathematiker sowie Autor des mathematischen Nachschlagewerks MathWorld, siehe Wolfram Research

Siehe auch: Weißstein